Adán Chávez (né en 1953), politicien vénézuélien ;
 Antonio Aldape Chávez (né en 1978), coureur cycliste mexicain ;
 Anthony Chavez (né en 1970), joueur de baseball américain ;
 Arturo Chávez Chávez (1960-), homme politique mexicain ;
 Carlos Chávez (1899 – 1978), compositeur mexicain ;
 Carlos Méndez-Chávez (né en 1956), acteur et producteur colombien ;
 César Estrada Chávez (1927 – 1993), syndicaliste paysan américain ;
 Daniel Chávez (né en 1988), footballeur péruvien ;
 Elisabeth Chávez Hernández (née en 1990), handballeuse espagnole ;
 Eric Chavez (né en 1977), joueur de baseball américain ;
 Hugo Chávez (1954 - 2013), président de la république bolivarienne du Venezuela de 1999 à 2013 ;
 Jesse Chavez (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Jhoanner Chávez (né en 2002), footballeur équatorien ;
 Jorge Chávez Dartnell dit Géo Chavez (1887 - 1910), aviateur franco-péruvien ;
  (1932-), un homme politique uruguayen ;
 Julio César Chávez Jr. (né en 1986), boxeur mexicain ;
 Julio César Chávez (né en 1962), boxeur mexicain ;
 Julio Chávez (1956-), acteur argentin ;
 Kevin Chávez (1991-), plongeur mexicano-australien ;
 Martha Chávez (né en 1953), personnalité politique et avocate péruvienne ;
 Moisés Aldape Chávez (né en 1981), coureur cycliste mexicain, frère d'Antonio ;
Paulina Chávez (née en 2002), actrice américaine
 Óscar Chávez (1935-2020), chanteur, acteur et compositeur mexicain ;
 Sara Latife Ruiz Chávez (né en 1976), personnalité politique mexicaine ;
 Susana Chávez (1974-2011), poétesse mexicaine.

Musique 
 Chavez est également un groupe de rock indépendant new-yorkais.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique